Симоно, Жак Гийом (Jacques Guillaume Simoneau; 1740—1792) — французский купец и мэр Этампа.
 Симоно, Леопольд (Léopold Simoneau; 1918—2006) — франкоканадский оперный певец, лирический тенор, педагог и музыкальный администратор.
 Симоно, Хиро (род. 1980) — японский сэйю.